

События 
 Видукинд сдался франкам. Зима — Карл в Саксонии. Разграбление завоёванных земель. Крещение Вестфалии. «Саксонский капитулярий» Карла, установивший жестокие наказания для язычников.
 785—786 — Халиф Багдада — Муса аль-Хади.
 785—804 — Девиз «Эра чистоты» (Чжэньюань) императора Дэ-цзуна.
 Ок. 785—1846 — Государство Канем-Борну.
 Ок. 785 — Правитель Канем-Борну Дугу (первый известный).

Родились 
 Чжан Ху — китайский поэт времен династии Тан.

Скончались 
 10 января — Амазасп Арцрунид, первый князь из рода Арцруни.
 Ар-Раби ибн Юнус — вольноотпущенник, ставший впоследствии одним из ведущих министров раннего Аббасидского халифата.
 Лю Чанцин — китайский поэт времен империи Тан.
 Маэл Дуйн мак Фергуса — король Лагора.
 27 августа — Мухаммад ибн Мансур аль-Махди, багдадский халиф.
 Нафи аль-Мадани — выдающий знаток Корана и передатчик хадисов.
 5 октября — Отомо-но Якамоти, японский поэт.
 Руайдри мак Фаэлайн — король Лейнстера.
 Феофил Эдесский — переводчик Гомера с греческого на сирийский язык.
 Хэберт (король Кента).
 Янь Чжэньцин — ведущий каллиграф, поэт и чиновник империи Тан.

См. также